Sun Qinghai (; ur. 18 stycznia 1988) – chiński biegacz narciarski.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Sun Qinghai pojawił się w 31 grudnia 2005 roku, podczas zawodów Far East Cup w Changchun, gdzie zajął 25. miejsce w sprincie techniką dowolną.

W Pucharze Świata zadebiutował 15 marca 2006 roku w Changchun, gdzie zajął 34. miejsce w sprincie techniką dowolną. Pierwsze pucharowe punkty zdobył 15 lutego w Changchun zajmując 25. miejsce i zdobywając 6 pucharowych punktów.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Uniwersjada

Igrzyska azjatyckie

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Qinghai nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Uwagi

Bibliografia 
 Profil zawodnika na stronie FIS 

Chińscy biegacze narciarscy
Chińscy olimpijczycy
Urodzeni w 1988
Ludzie urodzeni w Harbinie